Стефка Саботинова (; 2 апреля 1930, Розов Кладенец, Старозагорская область — 30 июля 2010, ) — болгарская народная певица, исполнительница фольклорных песен.

Биография 
Долгие годы была солисткой государственного ансамбля «Филип Кутев». Награждена орденом «Стара планина» I степени. В начале 1970-х годов вступила в болгарский государственный радио-телевизионный хор Le Mystère des Voix Bulgares. Мировую известность принесла ей в 1994 году песня «Притури се планината» («Обсыпалась гора») в аранжировке Жака Аноа. Певица выпустила два самостоятельных диска и один дуэтный альбом с певицей Тинкой Пешевой.

Стефка Саботинова умерла 30 июля 2010 года от инсульта на 80-м году жизни в Софии.

Примечания

Ссылки 
 Стефка Съботинова: Пази Боже сляпо да прогледа! (интервью), в-к «Сега», 7 июня 2006

Исполнители болгарских народных песен
Женщины Болгарии